NAD kan syfta på: 

 NAD Electronics – ett kanadensiskt[1] företag 
 NAD – en referensdatabas med information om arkiv i Sverige, se Nationella Arkivdatabasen 
 NAD+ –  ett koenzym, se NAD+ 
 NAD – valutakoden i ISO 4217 för Namibisk dollar